St. Louis-klass kan avse:

St. Louis-klass (1905) – en amerikansk fartygklass bestående av tre bepansrade kryssare
St. Louis-klass (1938) – en amerikansk fartygklass bestående av sju kryssare